«Сату́рн» () — американская премия, вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов (). Вручается с 1972 года по результатам голосования членов Академии, участие в которой открыто всем желающим за определённую плату. Основатель премии — доктор Дональд А. Рид (1935—2001).

Вначале премия называлась «Золотой свиток» . С 1991 года премия вручается и за телевизионные сериалы, а с 2000 годов ещё и за DVD-релизы.

Номинации

Кинофильм 
 Лучший научно-фантастический фильм ()
 Лучший фильм-фэнтези ()
 Лучший фильм ужасов ()
 Лучший приключенческий фильм или боевик ()
 Лучший фильм в жанре триллер ()
 Лучший независимый фильм ()
 Лучший фильм — экранизация комикса ()
 Лучший полнометражный мультфильм ()
 Лучший фильм на иностранном языке ()
 Лучший киноактёр ()
 Лучшая киноактриса ()
 Лучший киноактёр второго плана ()
 Лучшая киноактриса второго плана ()
 Лучший молодой актёр или актриса ()
 Лучшая режиссура ()
 Лучший сценарий ()
 Лучшая музыка ()
 Лучшие костюмы ()
 Лучший грим ()
 Лучшие спецэффекты ()
 Лучший монтаж ()

Телевидение 

 Лучший научно-фантастический телесериал ()
 Лучший телесериал в жанре фэнтези ()
 Лучший телесериал в жанре хоррор () 
 Лучший телесериал в жанрах: экшн / триллер ()
 Лучший супергеройский телесериал ()
 Лучший мультсериал ()
 Лучший телесериал, выпущенный новыми медиа ()
 Лучшая телепостановка ()
 Лучший телеактёр ()
 Лучшая телеактриса ()
 Лучший телеактёр второго плана ()
 Лучшая телеактриса второго плана ()
 Лучшая гостевая роль в телесериале ()

Домашнее видео 
 Лучшее DVD-издание фильма ()
 Лучшее специальное DVD-издание ()
 Лучшее DVD-издание классического фильма ()
 Лучший DVD-сборник ()
 Лучшее DVD-издание телесериала ()
 Лучшее DVD-издание классического телесериала ()

Специальные награды 
 За Вклад в Кино
 За Визионерство
 За достижения в карьере

Рекорды 

1«Новая надежда» первоначально была номинирована на 16 наград и выиграла 12; Фактическое количество побед включает в себя специальную премию за операторскую работу Гилберту Тейлору, специальную премию 1997 года в честь 20-летия «Новой надежды» и победу в 2005 году как часть сборника. Фактическое количество номинаций включает две номинации как часть сборников; поскольку две специальные награды были неконкурентными, они не учитываются в качестве номинаций.

214 побед за «Новую надежду», 4 победы за «Империю наносит ответный удар», 5 побед за «Возвращение джедая», 2 победы за «Скрытую угрозу», 2 победы за «Атаку клонов», 2 победы за «Месть ситхов», 8 побед за «Пробуждение Силы», 3 победы за «Изгоя-один», 3 победы за «Последних джедаев» и 1 победу за сборник, состоящий из нескольких фильмов франшизы.

Критика 
Организаторов «Сатурна» часто критикуют за нелогичное распределение фильмов по номинациям. Отмечают, что в жанровых категориях, особенно в категории «фэнтези», нередко номинируют и награждают фильмы, не имеющие отношения к заявленному жанру. Премию также обвиняют в попытке подражать премии «Оскар», излишнем количестве номинаций и включении в них явно нефантастических фильмов.

С другой стороны, некоторые называют премию «Сатурн» отдушиной для гиков, «исправляющей ошибки» жюри «Оскара».

См. также 
 Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (Франция)
 Международный фестиваль фантастического кино в Жерармере (Франция)
 Fantasporto

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт премии «Сатурн»
 

 
Кинопремии США
Награды, появившиеся в 1972 году
Телевизионные премии США
Кинопремии по алфавиту